Le mot Garm peut désigner :
 Garm, le chien enchainé à la grotte Gnipahellir, à l'entrée de Hel, dans la mythologie nordique ;
 Garm, une ville du Tadjikistan dans le Haut-Badakhchan, au nord-ouest Pamir.

Le sigle Garm peut se référer à :
 Groupe d'action et de résistance à la militarisation, un groupement antimilitariste lyonnais.

Références